Station Pasaia (Renfe), het treinstation van de spoorwegmaatschappij Renfe in de gemeente Pasaia in Spanje
 Station Pasaia (EuskoTren), het metrostation van de spoorwegmaatschappij Euskotren in de gemeente Pasaia in Spanje